Bollullos de la Mitación kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bollullos de la Mitación (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Bollullos de la Mitación (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar